Гурьева, Елена:
 Гурьева, Елена Ильинична (род. 1958) — советская хоккеистка на траве.
 Гурьева, Елена Леонидовна (1929—1990) — энтомолог.